

Голден-Веллі — місто, штат Міннесота
 Голден-Веллі — місто, штат Північна Дакота
 Голден-Веллі — переписна місцевість, штат Аризона
 Голден-Веллі — переписна місцевість, штат Невада